Mumuye peut désigner :
un peuple du Nigeria, les Mumuye ou Mumuyé,
la langue de ce peuple, le mumuye